Tony Salmelainen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le fils de Tommi Salmelainen et le frère de Tobias Salmelainen.

Carrière de joueur

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
 2004-2005 : participe au Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || HIFK || SM-liiga ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || HIFK || SM-liiga ||19 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Ilves Tampere || SM-liiga ||26 ||3 ||10 ||13 ||4 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2001-2002 || Ilves Tampere || SM-liiga ||49 ||10 ||9 ||19 ||30 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2002-2003 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||67 ||14 ||19 ||33 ||14 ||17 ||6 ||8 ||14 ||0
|-
|2003-2004 || Roadrunners de Toronto || LAH ||58 ||19 ||25 ||44 ||27 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2003-2004 || Oilers d'Edmonton || LNH ||13 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Roadrunners d'Edmonton || LAH ||76 ||22 ||24 ||46 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || HIFK || SM-liiga ||53 ||27 ||28 ||55 ||63 ||12 ||4 ||2 ||6 ||36
|-
|2006-2007 || Blackhawks de Chicago || LNH ||57 ||6 ||11 ||17 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Marlies de Toronto || LAH ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Lokomotiv Iaroslavl || Superliga ||29 ||3 ||4 ||7 ||2 ||16 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2008-2009 || Genève-Servette HC || LNA ||29 ||16 ||12 ||28 ||28 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2008-2009|| Lausanne HC || LNB ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Genève Servette HC || LNA ||50 ||25 ||28 ||53 ||14 || 18|| 11|| 11|| 22||33
|-
|2009-2010|| Lausanne HC || LNB ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||2 ||0 ||2 ||0
|- 
|2010-2011 || Genève-Servette HC ||LNA ||43 ||10 ||11 ||21 ||34 || 6|| 1|| 2|| 3||4
|-
|2011-2012 || Genève Servette HC || LNA || 30|| 9|| 14|| 23|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Genève Servette HC || LNA || 7|| 1|| 3|| 4|| 4|| 7|| 2|| 0|| 2||10
|-
|2012-2013|| Lausanne HC || LNB ||1 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || HIFK || SM-liiga || 7|| 3|| 2|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

| 70 ||6 ||12 ||18 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en août 1981
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du HIFK
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Roadrunners de Toronto
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Espoo
Gagnant du Kultainen kypärä
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola
Gagnant du trophée Lasse-Oksanen